Даг По́ттингер (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США участник .  (2004), призёр .

В основном играл на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (2004), бронза (2002, ).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2004).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Родился и вырос в Канаде, там же начал заниматься кёрлингом в 1983 в возрасте 10 лет, позже переехал в США.

Женат, жена — известная американская кёрлингистка Эллисон Поттингер, участница двух Олимпиад и чемпионка мира. У них двое детей. Даг познакомился с Эллисон (тогда её фамилия была Дарра) на , проходившемся в городе Брандон (Манитоба, Канада), где она была в составе команды США, а он работал в составе бригады специалистов по подготовке льда для кёрлинга (айсмейкеров, ).

Вне кёрлинга Даг Поттингер работает в корпорации BRANDT.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу